TNA steht für:

 Tamil National Alliance, ein Zusammenschluss von Tamilenparteien
 Taskbar Notification Area, das Benachrichtigungsfeld in der Kontrollleiste der grafischen Benutzeroberfläche eines Betriebssystems
 Technisch-naturwissenschaftliche Anwendungen, ein Lehrfach an Hochschulen
 Technology-neutral Architecture, ein Teil des New Generation Operations Systems and Software Programms
 Teilnehmerantrag für öffentliche Ausschreibungen
 Telenotarzt, ein Arzt, der einem Rettungsdienst telefonisch unterstützt
 Thai News Agency, eine thailändische Presseagentur
 The National Archives, eine britische Behörde, die das Nationalarchiv für England, Wales und das Vereinigte Königreich unterhält
 Tier-, Natur- und Artenschutz
 Total Nonstop Action Wrestling, eine kanadische Wrestlingorganisation
 TransAsia Airways, eine taiwanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Threonukleinsäure, genauer: α-l-Threose-Nukleinsäure, eine Xenonukleinsäure
 Transaction Network Analysis, ein Betrugs-Frühwarnsystem in der EU
 Bahnhof Nagold nach DS 100

Siehe auch:
 TNA-3, ein sowjetisches Navigationsgerät

Abkürzung